Włodzimierz Kozłowski (1858–1917) – polski prawnik, ekonomista, polityk konserwatywny, przywódca podolaków
 Włodzimierz Stanisław Kozłowski (ur. 1890) – kapitan Wojska Polskiego
 Włodzimierz Kozłowski ps. Orion (1923–1947) – żołnierz podziemia niepodległościowego WiN
 Włodzimierz Kozłowski (1944–2017) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
 Włodzimierz Kozłowski (1944–2021) – polski zawodnik i trener piłki ręcznej
 Włodzimierz Kozłowski – polski aktor

Przypisy